Бар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 75 км на південний схід від Ліможа, 10 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 142 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 317,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бар на сайті французького Національного інституту географії
 Бар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез